

Села 
 Демидівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Демидівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Омельницька сільська громада (до 2020 року — Кременчуцький район)